La Salle, LaSalle eller Lasalle kan avse: 

 LaSalle (bilmärke) – ett amerikanskt bilmärke

Geografi

Frankrike 

 La Salle-et-Chapelle-Aubry – en kommun i departementet Maine-et-Loire, 
 La Salle-en-Beaumont – en kommun i departementet Isère, 
 La Salle-de-Vihiers – en kommun i departementet Maine-et-Loire, 
 La Salle, Vosges – en kommun i departementet Vosges, 
 La Salle, Saône-et-Loire – en kommun i departementet Saône-et-Loire, 
 Lasalle, Gard – en kommun i departementet Gard, 
 La Salle les Alpes – en kommun i departementet Hautes-Alpes, 
 La Salle-Prunet – en kommun i departementet Lozère,

Italien 

 La Salle, Italien  kommunhuvudort, Valle d'Aosta, Valle d'Aosta,

Kanada 

 LaSalle, Ontario, ort, 
 LaSalle, Québec – en stadsdel i staden Montréal

USA 

 LaSalle, Illinois, ort, LaSalle County, 
 La Salle (ort i USA), Colorado, Weld County,

Se även
 LaSalle County
 La Salle County, Texas

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar